Pannell steht für:

 Pannell (Georgia), Ort im Walton County

Pannell ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Pannell, Baron Pannell (1902–1980), britischer Politiker
 Norman Pannell (1901–1976), britischer Politiker

Siehe auch:
 Panel